Municipio de Norton puede referirse a alguno de los siguientes lugares en Estados Unidos:

 Municipio de Norton (Dakota del Norte), un municipio ubicado en el condado de Walsh.
 Municipio de Norton (condado de Kankakee, Illinois), un municipio ubicado en el condado de Kankakee.
 Municipio de Norton (condado de Jefferson, Kansas), un municipio ubicado en el condado de Jefferson.
 Municipio de Norton (condado de Winona, Minnesota), un municipio ubicado en el condado de Winona.